La Liga Distrital de Fútbol de Ica es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Ica.

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia 
La Liga Distrital de Fútbol de Ica fue fundada el 6 de julio de 1923.

En 1966 se expandió la Primera División del Perú, que se jugaba con clubes de Lima y Callao, al resto de provincias del país y se invitó al campeón de Liga de Ica del año anterior (Octavio Espinosa) para jugar el Campeonato Descentralizado 1966.

Equipos participantes 2023 

 Abraham Valdelomar
 Adjudicatarios San Joaquín
 Alfonso Ugarte
 Atlético Luren
 Deportivo Huracán
 Deportivo Los Ángeles
 Jorge Olaechea

 Juventud Aurora
 Juventud Santa Rosa
 Octavio Espinosa
 San Francisco de Asís
 Simón Bolívar
 Sport Marino
 Sport Victoria

Lista  de Campeones

Véase también 
 Copa Perú
 Ligas Distritales de Fútbol de Perú

Referencias

Enlaces externos 

Deporte en Ica
Ica